Мачулище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мачулище — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Мачулище — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Мачулище — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Мачулище — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Мачулище — деревня в Невельском районе Псковской области.

См. также 
 Мачулищи